La Serie A2 è la seconda divisione del campionato italiano di pallamano maschile per la stagione sportiva 2012-2013.

Girone A

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in serie A - 1ª Divisione Nazionale 2013-2014
      Retrocessa in serie B 2013-2014

Girone B

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in Serie A - 1ª Divisione Nazionale 2013-2014
      Retrocessa in Serie B 2013-2014

Girone C

Girone D

Girone E

Note

Voci correlate 
 Serie A - 1ª Divisione Nazionale 2012-2013
 Serie B 2012-2013 (pallamano maschile)
 Coppa Italia 2012-2013 (pallamano maschile)
 Supercoppa italiana (pallamano maschile)
 EHF Champions League 2012-2013 (pallamano maschile)
 EHF Cup 2012-2013 (pallamano maschile)
 EHF Challenge Cup di pallamano maschile 2012-2013

Collegamenti esterni